Cotone – (Gossypium, Linnaeus 1758) – pianta arbustiva della famiglia delle Malvacee
Cotone – fibra, filo e tessuto
Cotone gasato – tipo di filato di cotone
Cotone makò – tipo di filato di cotone
Cotone mercerizzato – tipo di filato di cotone
Cotone collodio – sostanza derivata dalla nitrocellulosa
Cotone fulminante o Fulmicotone – estere nitrico della cellulosa; è una sostanza esplosiva
Cotone idrofilo – tipo di fibra di cotone atto ad assorbire acqua
Cintura del cotone – regione agricola

Pagine correlate
Cotton

Altri progetti